Титулу је освојила Серена Вилијамс савладавши у финалу Ану Ивановић 6:4, 6:1.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Извори 
 Резултати турнира на сајту wtatennis.com

Отворено првенство Синсинатија 2014.
Отворено првенство Синсинатија — жене појединачно